Henri Sérandour (1937-2009), dirigeant sportif français ;
Pierre Sérandour (1908-2008), homme politique français ;
Pierre-François Sérandour (1879-1949), homme politique français ;
Yann Serandour (1974-), artiste conceptuel français.
Homonymie de patronyme